Grębocice (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Polkowicki
 Grębocice (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente